El nombre Katsuragi puede referirse a
 Katsuragi, un portaaviones de la Clase Unryū de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial;
 Monte Katsuragi, una montaña de 959 m de altura y situada en las prefecturas de Nara y Ōsaka. Según la leyenda, es la morada de Hitokotonushi no Ōkami;
 Katsuragi, una ciudad de Nara;
 Katsuragi, un pueblo de Wakayama;
 Nanaho Katsuragi, seiyū nacida en 1966;
 Misato Katsuragi, un personaje del manga y anime Neon Genesis Evangelion llamada así por el portaaviones;
 La Clase Katsuragi de buques de guerra de finales del siglo XIX y principios del XX;
 Katsuragi, la primera nave de dicha clase.